Diese Liste nennt die Abgeordneten des dritten Volkstags der Freien Stadt Danzig. Dieser wurde in der Wahl vom 13. November 1927 bestimmt und tagte vom 11. Januar 1928 bis zum Herbst 1930. Die Regierung des Freistaates war der Senat Sahm III.

Sitzverteilung 
Der Volkstag hatte 120 Sitze. Davon hatten

 Sozialdemokratische Partei (SP) 42 Sitze
 Deutschnationale Volkspartei (DNVP) 25 Sitze
 Zentrumspartei 18 Sitze
 Kommunistische Partei (KP) 8 Sitze
 Nationalliberale Bürgerpartei (NLBP) 5 Sitze
 Deutsch-Danziger Volkspartei (DDVP) 5 Sitze
 Deutschliberale Partei (DLP) 4 Sitze
 Polnische Partei 3 Sitze
 Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft (BA) 3 Sitze
 Mieter- und Gläubigerpartei (MuG) 2 Sitze
 Wirtschaftsliste (W) 1 Sitz
 Deutsch-Soziale Partei (DSP) 1 Sitz
 Fischer 1 Sitz
 Vereinigte Liste der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und der Volkrechts- und Aufwertungspartei (NSDAP) 1 Sitz
 Danziger Hausbesitzer-Partei (DH) 1 Sitz

Abgeordnete 
Diese Liste ist unvollständig. Es fehlen vier Zentrumsabgeordnete sowie möglicherweise einige Nachrücker.

Literatur 
 Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig. Teil I, Nr. 94, vom 7. Dezember 1927  Digitalisate, mit allen Abgeordneten und Ersatzkandidaten
 Martin Schumacher (Hrsg.): M.d.L., das Ende der Parlamente 1933 und die Abgeordneten der Landtage und Bürgerschaften der Weimarer Republik in der Zeit des Nationalsozialismus: politische Verfolgung, Emigration und Ausbürgerung 1933–1945; ein biographischer Index. [Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien], 1995, ISBN 3-7700-5189-0

Weblinks 
 , mit kleinen Fehlern
 , für SP-Mitglieder, mit kleinen Fehlern

 3